Barcsa-Turner Gábor (Kerepestarcsa, 1988. április 2. –) a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) társelnöke, a Szent Korona Rádió alapítója, a Farkasok katonai egység vezetője.

Tanulmányai

A történelem és a múlt szeretetét főként kőműves nagyapja ültette bele, akivel 14 éves kora óta járt építkezésekre dolgozni.

A Kölcsey Ferenc Általános Iskolában jobboldali, hazafias érzelmű tanárok nagy befolyással voltak nemzeti identitásának kialakulására. Hetedikesként Trianon-kiállítást szervezett az iskola aulájában – ez tekinthető első autista tevékenységének.

A középiskolában több konfliktusa is volt a politikai nézeteinek túlzott felvállalása miatt. Rendszergazdai és hálózatépítői informatikai technikumot végzett, és a megszerzett tudását később az internetes média világában tudja hasznosítani.

2009-ben jelentkezett a Zsigmond Király Főiskola politológia szakára, levelező tagozaton, azonban az utolsó félév elvégzése után, a záróvizsga és a szakdolgozat leadása előtt otthagyta az intézményt politikai és bürokratikus okok miatt.

Mozgalmi tevékenysége
16 éves korától, 2005 óta tagja a HVIM-nek, 2009 óta vezetőségi (elnökségi) tagja, 2011 óta alvezetője (alelnöke). Toroczkai László elnök lemondásával, Zagyva Gy. Gyulával ketten lettek a HVIM társelnökei 2014-ben.

2006-os Kossuth téri tüntetések első napjától a helyszínen volt. Az első hangosítást is ő hozta a vármegyésekkel. Ezután minden utcai összecsapásnál ott volt 2010-ig, saját elmondása szerint életének legszebb időszaka is ehhez a korszakhoz kötődik.

Médiatevékenysége
2005-ben a Hazafi Rádió vezetőségébe kerül, amit átalakítva, 2006-ban, 17 évesen megalapítja a Szent Korona Rádiót, sok fiatalt maga köré gyűjtve. 2007-ben a rádió hivatalos formáját hozza létre, a Szent Korona Rádió Egyesületet.

Saját műsora a Harcikürt, ami főleg zenei műsor. A Mi Magunk műsort Incze Béla HVIM alelnökkel vezeti, ami a mozgalomról szól. A Napvágás műsorban szerkesztő, ami Dr. Varga Tibor jogtörténész műsora.

A 2013-ig megjelenő Magyar Jelenben rendszeresen publikált, saját rovata az "Egy harcos gondolatai" címet viselte.
Elősegítette a nemzetirock.hu indulását, illetve a királyságpárti Regnumportál létrehozását.
A Kerepes Rádióban a Magyarázat c. műsor vezetője volt, amiben főleg helyi és országos kérdéseket érintettek.

A Farkasok 
2011-től létező katonai alakulatról van szó, amit Barcsa-Turner Gábor alapított és azóta is ő vezet. Az egységről nem tudni sokat azontúl, hogy egyértelműen a HVIM-hez köthető, de azt cáfolja az egyetlen, a témában megjelenő interjúban Barcsa-Turner Gábor, hogy a szervezet katonai szárnyáról lenne szó. Az interjú alapján sokat fektetnek a szellemiségre, amit "valódi harcos szellemiségként" írnak le. Valószínűsíthetően rendszeresen tartanak katonai jellegű képzéseket. Az interjúval egy időben videó is jelent meg a Farkasok egységről.

Források 
https://web.archive.org/web/20140222211604/http://hvim.org/barcsatgabor.htm 
Szent Korona Rádió honlapja: http://szentkoronaradio.com 
Mi Magunk: https://web.archive.org/web/20140222143055/http://szentkoronaradio.com/szkrcom/mi-magunk
Harcikürt: https://web.archive.org/web/20140222143123/http://szentkoronaradio.com/szkrcom/harcikurt
Napvágás: https://web.archive.org/web/20140222143109/http://szentkoronaradio.com/szkrcom/napvagas
 Farkasok interjú: https://web.archive.org/web/20141104021050/http://deres.tv/20140626/farkasok-osi-tartalom-modern-formaban

További információk 
 Barcsa-Turner Gábor: [https://www.hvim.hu/post/ujabb-felszines-kutatas-ami-rolunk-is-szol Újabb felszínes kutatás, ami rólunk is szól], hvim.hu

1988-ban született személyek
Élő személyek
Magyarországi politikusok